Ключники:
 Ключники — в Древней Руси и Русском государстве люди ведавший продовольственными запасами дома, поместья и ключами от мест их хранения, а также служащие приказов или дворцового ведомства.

Топоним

Белоруссия 
 Ключники — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Ключники — деревня в Минском районе Минской области.

Украина 
 Ключники — село в Каневском районе Черкасской области.